Mistrzostwa Holandii w piłce nożnej (niderl. Nederlands landskampioenschap voetbal) – rozgrywki piłkarskie, prowadzone cyklicznie – corocznie lub co sezonowo (na przełomie dwóch lat kalendarzowych) – mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej drużyny w Holandii.

Historia 
Mistrzostwa Holandii w piłce nożnej rozgrywane są od 1888 roku. Obecnie rozgrywki odbywają się w wielopoziomowych ligach: Eredivisie, Eerste Divisie, Topklasse, Hoofdklasse, Eerste Klasse, Tweede Klasse, Derde Klasse, Vierde Klasse, Vijfde Klasse, Zesde Klasse, Zevende Klasse oraz niższych klasach.

15 września 1879 w Haarlemie powstał pierwszy niderlandzki klub piłkarski Koninklijke HFC, potem następne. Po założeniu niderlandzkiej federacji piłkarskiej – KNVB w 1889 roku, rozpoczął się proces zorganizowania pierwszych oficjalnych Mistrzostw Holandii w sezonie 1897/98.

W sezonie 1954/55 po raz pierwszy wystartowały rozgrywki w Eerste klasse. W sezonie 1955/56 liga zmieniła nazwę na Hoofdklasse.

Rozgrywki zawodowej Eredivisie zainaugurowano w sezonie 1956/57.

Mistrzowie i pozostali medaliści

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii Mistrzostw Holandii na podium oficjalnie stawało w sumie 56 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Ajax Amsterdam, który zdobył 36 tytułów mistrzowskich.

Stan na maj 2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan na maj 2022.

Uczestnicy 
Są 50 zespołów, które wzięli udział w 63 sezonach Mistrzostw Holandii, które były prowadzone od 1956/57 aż do sezonu 2018/19 łącznie. Tylko Ajax, Feyenoord i PSV były zawsze obecne w każdej edycji.

Pogrubione zespoły biorące udział w sezonie 2018/19.

 63 razy: Ajax Amsterdam, Feyenoord, PSV Eindhoven
 53 razy: Sparta Rotterdam
 52 razy: FC Twente
 50 razy: NAC Breda
 49 razy: FC Utrecht
 45 razy: ADO Den Haag3
 44 razy: Roda JC Kerkrade
 43 razy: Willem II Tilburg
 41 razy: AZ Alkmaar
 40 razy: NEC Nijmegen, FC Groningen
 36 razy: MVV Maastricht
 34 razy: Vitesse Arnhem
 31 razy: Go Ahead Eagles
 27 razy: SC Heerenveen
 25 razy: FC Volendam
 23 razy: RKC Waalwijk
 22 razy: VVV Venlo, Excelsior Rotterdam
 21 razy: De Graafschap Doetinchem
 20 razy: Fortuna Sittard
 19 razy: PEC Zwolle, Heracles Almelo
 18 razy: HFC Haarlem
 14 razy: DOS Utrecht, Telstar Velsen
 13 razy: AFC DWS1, Den Bosch ’s-Hertogenbosch, Fortuna 542, GVAV
 9 razy: SC Enschede
 7 razy: SC Cambuur, Elinkwijk Utrecht
 6 razy: Blauw-Wit Amsterdam1, FC Amsterdam1, Rapid JC, FC Dordrecht4
 5 razy: RBC Roosendaal
 4 razy: NOAD Tilburg, Sittardia Sittard², Holland Sport Scheveningen3
 3 razy: FC Eindhoven
 2 razy: BVV ’s-Hertogenbosch, BVC Amsterdam, De Volewijckers Amsterdam1, Helmond Sport, SVV Schiedam4, SC Veendam, FC Wageningen, Xerxes Rotterdam
 1 raz: Alkmaar '54, FC Emmen.

Uwagi:

1 Blauw Wit, De Volewijckers i DWS połączyły się w FC Amsterdam, który został rozwiązany w 1982. Teraz reaktywowany jako Blauw-Wit Amsterdam
2 Fortuna 54 połączyła się z Sittardia Sittard w FSC, później zmienił nazwę na Fortuna Sittard.
3 ADO połączył się z Holland Sport w FC Den Haag, później zmienił nazwę na ADO Den Haag
4 Schiedamse Voetbal Vereniging (SVV) i Drecht Steden 79 (DS'79) połączyły się w SVV/Dordecht'90. Obecnie FC Dordrecht.

Zobacz też 
 Tabela wszech czasów mistrzostw Holandii w piłce nożnej
 Eredivisie
 Puchar Holandii

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Eredivisie 
 
 Tabele ligowe w bazie League321 
 Oficjalna strona KNVB 
 Archiwum wyników meczów i tabel w bazie RSSSF 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii